A Copa Davis de 1959 foi a 48ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 42 equipes, sendo 27 na Zona Europeia, 8 na Zona Americana e 7 na Zona do Leste.

A Austrália derrotou Cuba na final da Zona Americana, a Itália bateu a Espanha na final da Zona Europeia e a Índia derrotou as Filipinas na final da Zona do Leste. A Austrália venceu a atual campeã Estados Unidos no Desafio Final. A final foi disputada no West Side Tennis Club em Forest Hills, Estados Unidos, de 28 a 31 de agosto.

Zona Americana

Chave América do Norte e Central

Chave América do Sul

Final

Zona do Leste (Oriental)

Zona Europeia

Interzonal

Desafio Final

Fonte
 

1959
1959 no tênis